Тутуяс () — топонимы в Мысковском городском округе Кемеровской области России.

 Тутуяс — посёлок.
 Тутуяс — река, правый приток реки Томь.
 исследование топонима
В. М. Шабалин пишет, что гидроним Тутуяс «относится к числу загадочных». По его предположению, 1-я часть восходит к тюркскому ТУУ — «гора, горный», а 2-я часть ТУЯС — к трибониму — шорскому роду ТАЙАС. В целом топоним Тутуяс восходит к Туу тайас/ — «горная река рода Тайас».

Название посёлка (аал, где проживали шорцы) назван по имени реки, на которой расположен.

Литература 
Шабалин, Владимир Михайлович. Тайны имен земли Кузнецкой [Текст] : краткий топонимический словарь Кемеровской области : 3000 назв. / В. Шабалин ; Кемеровский обл. ин-т усоверш. учителей. — Кемерово : Кемеровский обл. ИУУ, 1994. ISBN 5-7148-0032-X С. 187